Milošević, Милошевић – serbskie nazwisko patronimiczne, syn Miloša.

Osoby o nazwisku Milošević
Savo Milošević – były serbski piłkarz 
Ivan Milošević – serbski piłkarz
Slobodan Milošević – serbski polityk
Dragomir Milošević – serbski oficer
Alexander Milošević – szwedzki piłkarz

Serbskie nazwiska